Dyreplejer kan referere til følgende faggrupper:

 Dyrepasser
 Veterinærsygehjælper
 Veterinærsygeplejerske

Se også 
 Veterinærtekniker

Sundhedsvæsen
Sygepleje
Veterinær
Stillingsbetegnelser inden for sundhed